Idée fixe steht für:
 fixe Idee in der klinischen Psychologie und Psychiatrie
 Leitmotiv in der Musikwissenschaft
 Idée Fixe, Studioalbum von Czesław Niemen

Siehe auch:
 Idefix